Сте́фано Со́уза Пи́ньо (; , Сан-Жуан-Непомусену, Минас-Жерайс, Бразилия) — бразильский футболист, центральный нападающий клуба «Пайсанду».

Клубная карьера 
Стефано — воспитанник «Флуминенсе». Однако, в состав клуба пробиться ему не удалось. В мае 2012 года, после нескольких матчей на скамейке запасных в Лиге Кариока, он был отдан в аренду в «Гуаратингету». В сезоне Серии B сыграл в восьми матчах, все не полностью, в стартовом составе выходил лишь дважды.

В начале 2013 года Пиньо попытался закрепиться в MLS. Стал лучшим бомбардиром драфт-комбайна. На дополнительном драфте MLS был выбран во втором раунде под общим 37-м номером клубом «Колорадо Рэпидз», но подписан не был.

Вернувшегося в Бразилию Стефано «Флуминенсе» вновь отправил в аренду — в «Мадурейру», где за сезон он провёл девять матчей: три — в Лиге Кариока, шесть — в Серии C.

В 2014 году Стефано играл в аренде в высшей лиге Финляндии, в клубе «Мюпа», забив 7 мячей за 21 матч.

17 марта 2015 года клуб Североамериканской футбольной лиги (NASL) «Форт-Лодердейл Страйкерс» объявил об аренде на сезон 2015 трёх бразильских игроков — Стефано Пиньо и Марлона Фрейтаса из «Флуминенсе» и Пэ Сэ из «Коринтианса». Пиньо с 16 голами стал лучшим бомбардиром регулярного первенства NASL 2015, а в плей-офф помог «Форт-Лодердейлу» дойти до полуфинала, за что по итогу голосования был признан самым ценным игроком лиги.

3 декабря 2015 года клуб «Миннесота Юнайтед» подписал контракт с Пиньо на сезон NASL 2016.

18 января 2017 года Пиньо перешёл в футбольный клуб «Майами». В сезоне 2017, забив 17 мячей, он во второй раз стал лучшим бомбардиром NASL, поспособствовав так победе «Майами» и в весенней, и в осенней частях сезона, и во второй раз удостоился звания самого ценного игрока лиги.

18 декабря 2017 года Пиньо подписал контракт с клубом MLS «Орландо Сити». Как обладатель грин-карты он в MLS не считается легионером. Дебютировал за «Орландо» он 3 марта в матче первого тура сезона 2018 против «Ди Си Юнайтед», в котором, выйдя на замену во втором тайме, сравнял счёт в компенсированное время. 22 января 2019 года «Орландо Сити» отчислил Пиньо.

23 января 2019 года Пиньо присоединился к клубу Тайской лиги «ПТ Прачуап».

1 марта 2019 года Пиньо перешёл в клуб Первой лиги Китая «Синьцзян Тяньшань Леопард». Дебютировал за «Синьцзян Тяньшань Леопард» 9 марта в матче стартового тура сезона 2019 против «Гуандун Саузерн Тайгерс». 4 мая в матче против «Чанчунь Ятай» забил свои первые голы за «Синьцзян Тяньшань Леопард», оформив дубль.

Пиньо выступал за клуб Второго дивизиона Саудовской Аравии «Аль-Вашм» в сезоне 2020/21, забив 6 голов в 11 матчах.

26 февраля 2021 года Пиньо подписал контракт с клубом Чемпионшипа ЮСЛ «Остин Боулд». Дебютировал за «Остин Боулд» 15 мая в матче против «Нью-Мексико Юнайтед». 22 сентября в матче против «Эль-Пасо Локомотив» забил свой первый гол за «Остин Боулд».

31 января 2022 года Пиньо подписал контракт с клубом «Инди Илевен». Дебютировал за «Инди Илевен» 12 марта в матче стартового тура сезона 2022 против «Лаудон Юнайтед». 26 марта в матче против «Луисвилл Сити» забил свой первый гол за «Инди Илевен».

Статистика выступлений

Достижения 
Командные
  Майами
 Победитель регулярного чемпионата NASL: 2017 (весна), 2017 (осень)

Индивидуальные
 Самый ценный игрок NASL: 2015, 2017
 Лучший бомбардир NASL: 2015 (16 мячей), 2017 (17 мячей)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Гуаратингета»
Игроки ФК «Мадурейра»
Игроки ФК «МюПа-47»
Игроки ФК «Форт-Лодердейл Страйкерс» (2006—2016)
Игроки ФК «Миннесота Юнайтед» (2010—2016)
Игроки ФК «Майами»
Игроки ФК «Орландо Сити»
Игроки ФК «Синьцзян Тяньшань Леопард»
Игроки ФК «Остин Боулд»
Игроки ФК «Инди Илевен»
Игроки ФК «Пайсанду» Белен